Дми́трий Овчаренко:
 Овчаренко, Дмитрий Николаевич (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 Овчаренко, Дмитрий Романович (1919—1945) — Герой Советского Союза.